Potter steht für:

 Potter (Familienname), Potter als Familienname
 Potter-Syndrom bzw. Potter-Sequenz, eine Schwangerschaftskomplikation
 Potter-Manöver, eine Schachstrategie
 USS Stephen Potter (DD-538), ein US-amerikanischer Zerstörer
 Muff Potter, eine deutsche Rockband 
 Harry Potter, eine Romanfigur aus der gleichnamigen Romanreihe, siehe auch Figuren der Harry-Potter-Romane#Harry Potter
 James und Lily Potter, Romanfiguren aus der Romanreihe Harry Potter, siehe Figuren der Harry-Potter-Romane#James Potter und Figuren der Harry-Potter-Romane#Lily Potter
 Potter & Potter, US-amerikanisches Auktionshaus

Potter ist der Name mehrerer Orte, Städte und Countys in den Vereinigten Staaten:
 Potter Township (Arkansas)
 Potter (Nebraska)
 Potter (New York)
 Potter County (Pennsylvania)
 Potter Township (Pennsylvania, Beaver County)
 Potter Township (Pennsylvania, Centre County)
 Potter County (South Dakota)
 Potter County (Texas)
 Potter (Wisconsin)
 Potter Lake (Wisconsin)

Potter ist Namensbestandteil folgender geographischer Objekte:
 Potter Cove, Bucht von King George Island, Südliche Shetlandinseln, Antarktis
 Potter-Gletscher, Gletscher im Viktorialand, Antarktika
 Potter-Halbinsel, Halbinsel von King George Island, Südliche Shetlandinseln, Antarktis
 Potter-Nunatakker, Nunatakker im Viktorialand, Antarktika
 Potter Peak, Berg im Ellsworthland, Antarktika
 Mount Potter, Berg im Viktorialand, Antarktika

Siehe auch: